A 2015-ös biatlon-világbajnokság férfi sprint versenyét  március 7-én rendezték meg 14:00 órai (kelet-európai idő) kezdettel.

Eredmények

Jegyzetek

Fordítás

Sílövő-világbajnokságok
2015 a sportban
Biatlon